Der schwarze Mann steht für:

 Der schwarze Mann, ein Fang- und Laufspiel für Kinder
 Boogeyman – Der schwarze Mann, Horrorfilm aus dem Jahr 2005
 Kommissarin Lucas – Der schwarze Mann, Kriminalfilm aus dem Jahr 2008

Siehe auch:
 Schwarzer Mann (Begriffsklärung)